Milić, Milič, Milíč mogą oznaczać:

Nazwiska 
 Milić – chorwackie i serbskie nazwisko, również serbskie imię
 Milič – słoweńskie nazwisko
 Milíč – czeskie nazwisko i imię

Osoby noszące nazwisko Milić / Milič 
 Antonio Milić (ur. 1994) – chorwacki piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Borislav Milić (1926–1986) – serbski i jugosłowiański szachista i dziennikarz
 Božo Milić (ur. 1981) – czarnogórski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Dejan Milič (ur. 1984) – słoweński piłkarz grający na pozycji bramkarza
 Đorđe Milić (ur. 1943) – serbski i jugosłowiański piłkarz i trener piłkarski
 Đorđe Milić, George Milic (ur. 1972) – serbski i jugosłowiański lekkoatleta specjalizujący się w biegach na średnie dystanse
 Goran Milić (ur. 1946) – jugosłowiański i chorwacki dziennikarz, były dyrektor bałkańskiej edycji telewizji Al-Dżazira
 Hrvoje Milić (ur. 1989) – chorwacki piłkarz występujący na pozycji lewego obrońcy
 Igor Milić (ur. 1972) – chorwacki muzyk, kompozytor, wokalista i producent muzyczny
 Kristijan Milić (ur. 1969) – chorwacki reżyser filmowy i telewizyjny
 Maksimilijan Baće, Maks Milić (1914–2005) – chorwacki i jugosłowiański rewolucjonista
 Marko Milič (ur. 1977) – słoweński koszykarz występujący na pozycji obrońcy, zawodnik NBA, syn Vladimira
 Nemanja Milić (ur. 1990) – serbski piłkarz
 Srđan Milić (ur. 1965) – czarnogórski polityk, przewodniczący Czarnogórskiej Partii Narodowosocjalistycznej
 Strahinja Milić (ur. 1990) – serbski piłkarz ręczny występujący na pozycji bramkarza
 Vladimir Milić (ur. 1955) – chorwacki i jugosłowiański lekkoatleta, olimpijczyk, ojciec Marko

Osoby noszące imię Milić 
 Milić Stanković, pseud. Milić od Mačve (1934-2000) – jugosłowiański i serbski artysta malarz
 Milić Vukašinović (ur. 1950) – jugosłowiański i serbski muzyk, perkusista zespołu Bijelo dugme, a następnie założyciel, wokalista i gitarzysta zespołu Vatreni Poljubac
 Milič Blahout (1938–1978) – czeski taternik, przewodnik tatrzański i ratownik górski

Zobacz też 
 Milići – miasto w Bośni i Hercegowinie (Republika Serbska)
 Jan Milicz z Kromieryża (cz.: Jan Milíč z Kroměříže 1325–1374) – czeski duchowny, wpływowy kaznodzieja i pisarz
 Darko Miličić (ur. 1985) – serbski koszykarz
 Igor Miličić (ur. 1976) – chorwacki i polski koszykarz

Przypisy